McKinnell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Catherine McKinnell (né en 1976), femme politique travailliste britannique
 (né en 1943), homme d'affaires américain

 (1873-1939), homme politique canadien au Manitoba

Homonymie de patronyme